Ел Чининал има више значења:

 Ел Чининал (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чининал (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику